Влади́мир Па́влович Любому́дров (, Солнечногорск, Московская область — ) — советский и российский кинорежиссёр, сценарист.

Биография 
Владимир Павлович Любомудров родился  в городе Солнечногорск Московской области.

В 1965—1969 годах учился Факультете журналистики МГУ, в 1971 году окончил Высшие курсы сценаристов и режиссёров при Госкино СССР.

Руководил группой каскадёров, являясь постановщиком трюковых конных сцен.

Последний фильм Владимира Любомудрова «Наследник» был снят в 1993 году, однако из-за нехватки финансирования озвучить его удалось только спустя девять лет — картина вышла на экраны в 2002 году.

Фильмография

Режиссёр 
 1979 — «Ищи ветра…»
 1981 — «Романс»
 1982 — «Кавалеристы»
 1984 — «Первая конная»
 1988 — «Белые вороны»
 1991 — «Отель «Эдем»»
 2002 — «Наследник»

Сценарист 
 1979 — «Ищи ветра…»
 1981 — «Романс»
 1982 — «Кавалеристы»
 1984 — «Первая конная»
 1985 — «Поклонись до земли»
 1991 — «Отель «Эдем»»
 2002 — «Наследник»

Постановка конных сцен 
Владимир Любомудров был постановщиком трюковых конных сцен в фильмах «Война и Мир» Сергея Бондарчука и «Андрей Рублёв» Андрея Тарковского, причём в последнем Любомудров сыграл татарина.

Трудностей на съемках «Андрея Рублева» хватало. Как всегда в кино, из-за плохой организации летние эпизоды снимались в предзимнюю стужу. Пруд, в который должен был падать актер Владимир Любомудров, изображавший татарина, был уже затянут толстым слоем льда. Лед разбивали, Любомудров выпивал «для профилактики» водки и впадал в ледяную воду.

Семья 
Жена — Людмила Любомудрова, актриса.
Дочь — Анастасия Любомудрова, режиссёр.

Примечания

Ссылки 
 КИНО-ТЕАТР.ru

Родившиеся в 1939 году
Родившиеся 12 октября
Родившиеся в Солнечногорске
Кинорежиссёры России
Члены Гильдии кинорежиссёров России
Выпускники Высших курсов сценаристов и режиссёров